Мирмо́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Отрив. Округ коммуны — Мюре.

Код INSEE коммуны — 31345.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 620 км к югу от Парижа, в 26 км к югу от Тулузы.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 2086 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 1321 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 986 были экономически активными, 335 — неактивными (показатель активности — 74,6 %, в 1999 году было 70,8 %). Из 986 активных жителей работали 893 человек (482 мужчины и 411 женщин), безработных было 93 (43 мужчины и 50 женщин). Среди 335 неактивных 112 человек были учениками или студентами, 121 — пенсионерами, 102 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна